Шестаковский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1935—1955 годах. Административный центр — село Шестаково.

История 
Образован в 1935 году из части селений Слободского района.

30 сентября 1955 года ликвидирован с передачей территории Белохолуницкому, Нагорскому и Слободскому районам.

Административное деление 
В 1950 году в состав района входило 17 сельсоветов и 313 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
Упразднённые районы Кировской области